Zawody pucharu świata w biathlonie w Oberhofie były czwartymi w sezonie 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 5 – 9 stycznia. Rywalizacja odbywała się w sztafecie, sprincie i biegu masowym.

Pierwszego dnia odbyły się sztafety mężczyzn. Tryumfowała w nich reprezentacja Niemiec przed Czechami i Norwegami. W drugim dniu rozgrywano sztafety kobiet. Tryumfowała w nich reprezentacja Szwecji przed Francuzkami i Białorusinkami. Kolejne dwa dni to biegi sprinterskie. Wśród mężczyzn tryumfował Norweg Tarjei Bø przed Niemcem Arndem Peifferem i Czechem Michalem Slesingrem. Wśród kobiet wygrała Norweżka Ann Kristin Flatland przed Niemkami Magdaleną Neuner i Andreą Henkel. Ostatniego dnia rozgrywano biegi masowe. Wśród mężczyzn wygrał Norweg Tarjei Bø przed swoim rodakiem Emilem Hegle Svendsenem i Rosjaninem Iwanem Czeriezowem. Wśród kobiet wygrała Szwedka Helena Ekholm przed Niemką Andreą Henkel i Rosjanką Swietłaną Slepcową.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety - 5.01.2011, 6.01.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 24 sztafety. Do biegu nie przystąpiła , rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , ,  i .

Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 18 drużyn. Dziewięć drużyn zostało zdublowanych i musiało wycofać się z rywalizacji (, , , , , , ,  i ).

Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Sprinty - 7.01.2011, 8.01.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 98 zawodników. Na stracie wycofał się  Christoffer Eriksson. 

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 95 zawodniczek. Na starcie nie pojawiły się  Karin Oberhofer,  Inna Suprun,  Anna Bogalij-Titowiec oraz  Gerda Krūmiņa. W trakcie rywalizacji wycofały się  Kadri Lehtla oraz  Ołena Pidhruszna.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe - 9.01.2011

Mężczyźni 

W biegu masowym wzięło udział 25 pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej oraz pięciu najlepszych zawodników, którzy zajęli wysokie miejsce w sprincie w Oberhofie, ale nie znaleźli się w owej 25-tceQQQ. Na strzelnicy bezbłędny był jedynie  Alexis Bœuf.

Wyniki:

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

W biegu masowym wzięło udział 25 pierwszych zawodniczek w klasyfikacji generalnej oraz pięć najlepszych biathlonistek, które zajęły wysokie miejsce w sprincie w Oberhofie, ale nie znalazły się w owej 25-tceQQQ. Na strzelnicy bezbłędne były  Helena Jonsson oraz  Swietłana Slepcowa.

Wyniki:

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w biathlonie 2010/2011
Sport w Oberhofie